Kummilsbäcken är en mindre å som rinner från Karstorpasjön i  Skövde kommun genom ett relativt flackt landskap till Ösan. Det finns en pumpstation längs med ån och det planeras att anlägga en mycket säregen kraftstation in vid vattendraget.

Vattendrag i Sverige
Skövde kommun
Tidans avrinningsområde